Amerikai Egyesült Államok
Collinsville (Alabama)
Collinsville (Connecticut)
Collinsville (Georgia)
Collinsville (Illinois)
Collinsville (Kalifornia)
Collinsville (Mississippi)
Collinsville (Ohio)
Collinsville (Oklahoma)
Collinsville (Texas)
Collinsville (Virginia)
 Ausztrália
Collinsville (Dél-Ausztrália)
Collinsville (Queensland)